De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2022 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 10 april 2022 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP 
Franco Morbidelli werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed.

Moto2

Moto3 
Alberto Surra startte de race niet na een ongeluk in de derde vrije training op zaterdag, waarbij hij een breuk in zijn rechterhand opliep. Mario Aji werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde een andere coureur inhaalde terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
de Amerika's